Адаменка — посёлок в Новобыховском сельском совете Быховского района Могилёвской области.
 Адаменка — река, правый приток Днепра на территории Быховского района.
 Адаменка — археологические памятники около посёлка Адаменка в Быховском районе.